«Исто́рия оте́чественного фло́та» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая Российскому императорскому флоту и Военно-морскому флоту СССР, которая выпускалась в 1970—1982 годах (с 26 июля 1970 года по 22 сентября 1982 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  27. Боевые корабли Военно-Морского Флота СССР и далее по годам.

Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьёва (ЦФА), только он объединил шесть из семи выпусков в одну серию. Этот каталог и каталог Загорского (SC) полностью определяют эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Все каталоги разбили эту многолетнюю каталожную серию из 35 марок на несколько серий:
 русский каталог Соловьёва (ЦФА) — на 2 серии;
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 3 серии;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 7 серий;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 7 серий
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 4 серии;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 7 серий.

Здесь 35 марок, это 13-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 2,7. Первый номер серии ЦФА 3909, дата выпуска марки с первым номером серии 1970-7-26.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Военно-морской флот Российской империи
Военно-морской флот СССР